Wangen (Bas-Rhin) település Franciaországban
 Wangen (bei Göppingen) település Németországban